Plobner ist der Name folgender Personen:

 Jan Plobner (* 1992), deutscher Politiker (SPD)
 Manfred Plobner (* 1938), deutscher Politiker (SPD)